Griffner oder Griffener (Adjektiv zu Griffen) steht für:
 Griffner Berg, österreichischer Pass
 Griffner Schlossberg, österreichisches  Landschaftsschutzgebiet, siehe Liste der Landschaftsschutzgebiete in Kärnten
 Griffener Tropfsteinhöhle, österreichisches  Naturdenkmal